Рима-Сан-Джузеппе () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.

Население составляет 65 человек (2008 г.), плотность населения составляет 2 чел./км². Занимает площадь 34 км². Почтовый индекс — 13020. Телефонный код — 0163.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20170511234229/http://www.comune.rimasangiuseppe.vc.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики